Sven Åberg ist der Name folgender Personen:

* Sven Åberg (Flötist) (* 1951), schwedischer Flötist und Dirigent
 Sven Åberg (Lautenist) (* 1963), schwedischer Lautenist, Gitarrist und Musikpädagoge